Литвинівська сільська рада — Київська область, Вишгородський район
 Литвинівська сільська рада — Луганська область, Біловодський район
 Литвинівська сільська рада — Тернопільська область, Підгаєцький район
 Литвинівська сільська рада — Черкаська область, Жашківський район